Байтемир — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Байтемир — село в Иргизском районе Актюбинской области.
 Байтемир — село в Джангельдинском районе Костанайской области.
 
 Байтемир — озеро в Фёдоровском районе Костанайской области Казахстана.